Adrian Quist ha battuto in finale Jack Crawford 6–3 6–1 6–2.

Teste di serie
 John Bromwich (semifinali)
 Adrian Quist (Campione)
 Harry Hopman (quarti di finale)
 Jack Crawford (finalista)
 Vivian McGrath (semifinali)
 Max Newcombe (quarti di finale)
 Bill Sidwell (quarti di finale)
 Jack Harper (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1940